Por Wisse pode estar à procura de:

 4295 Wisse
 Ancrene Wisse

Desambiguação